Les mots marginatus, marginata et marginatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « entouré d'une bordure, bordé ».

En taxonomie, les mots marginatus, marginata et marginatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : marginatus, marginata, marginatum.

Notes et références 

Épithète spécifique